A Batman: A sötét lovag visszatér, 1. rész (eredeti cím: Batman: The Dark Knight Returns, Part 1) 2012-ben bemutatott amerikai animációs film. A film második része 2013 jelent meg.

Cselekmény 
Batman (Bruce Wayne) kiöregedett a szakmából, ezért már nem üldözi a gonosztevőket. Az öregkorát unalomban tölti, néha találkozik James Gordon-al, akivel beszélget egy jót. Gordon is már idős, ő is a nyugdíjas életre készül.

A városban az utcai bandák miatt nincs rend, nagy zűrzavart okoznak. Batman ezért úgy dönt, visszatér, mert nem bírja tétlenül nézni, hogy a szeretett városát elnyeli a mocsok. Az első megjelenése nagy feltűnést kelt, mert már sokan elfelejtették, a fiatalabb emberek pedig azt hitték, hogy ő csak egy legenda. Nagy lendülettel veti bele magát az éjszakai életbe, és el is fogja azokat, akiket akart. De egy régi ellensége is visszatér az utcára, akit Harvey Dent-nek hívnak. Ezenkívül a Mutánsok nevű banda is sok fejtörést okoz neki, ezért elindul leszámolni velük. Azonban a banda vezére alaposan helyben hagyja Batman-t, de sikerül túlélnie az esetet, mert egy fiatal lány megmenti őt. Ezt a lányt Carrie Kelley-nek hívják, és Robin-nak öltözve ő is a világ jobbá tételén dolgozik. Batman szimpatizálni kezd vele, és együtt indulnak el vadászni a gazfickókra.

Joker egyelőre még az elmegyógyintézetben van, ahol szakszerű kezelésben részesül. De egyre jobban erősödik.

Szereplők

További információk 

2012 filmjei
Amerikai animációs filmek
Batman filmek
Warner Bros. Pictures-filmek
Amerikai képregényekből adaptált filmek